Pelusio – città dell'Antico Egitto
 Giovanni Pelusio – presbitero, umanista, poeta, politico e pedagogista italiano
 Rita Pelusio – attrice teatrale e cabarettista italiana